

Prénom